Тушэту́-хан () — титул средней ветви потомков чингизида Гэрэсэндзэ. Вместе с другими потомками Чингисхана, носившими титулы Дзасагту-хан и Сэцэн-хан, с середины XVI века по 20-е годы XX века правили в Халха-Монголии. Аймак Тушэту-ханов располагался в центральной части Халхи. Собрание представителей родов, чуулган аймака, собирался у горы Хан-Уула. Младшей ветвью Тушэту-ханов являлись Сайн-Ноён-ханы, позднее образовавшие отдельный аймак. 

Из Тушэту-ханов происходили два первых Богдо-гэгэна, вследствие чего Тушэту-ханы покровительствовали этой линии перерожденцев. В аймаке Тушэту-ханов была основана резиденция Богдо-гэгэнов Урга, позднее превратившаяся в столицу Монголии Улан-Батор.

Тушэту-ханы 
 Оноху, род. 1534, сын Гэрэсэндзэ Жалаир-хунтайжи Халхасского, Уйзэн-ноён уделов () Горлос и Хэрсууд с 1549 года
 Абатай, род. 1553, сын Оноху, Хамуг Эхи Сайн Тушэту-хан 1554—1586
 Эрэхэй, сын Абатая, Мэргэн Тушэту-хан 1586—1636
 Гомбодорж, род. 1594, сын Эрэхэя, Тушэту Сайн-хан 1636—1655
 Чихуньдорж, род. 1634, сын Гомбодоржа, Очир Сайн Тушэту-хан 1655—1698
 Дондубдорж, сын доло циньвана Галдандоржа, сына Чихуньдоржа, Очир Тушэту-хан 1698—1701, хошэ Дархан-циньван эфу
 Равдандорж, сын Чихуньдоржа, Эрдэнэ Ахай Тушэту-хан 1701—1710
 Ванжилдорж, сын Равдандоржа, Очирбат Тушэту-хан 1710—1734
 Тогтохдорж, сын Ванжилдоржа, Доло Дугар Тушэту-хан 1734—1742
 Тубдандорж, сын Ванжилдоржа, Тушэту-хан 1742—1746
 Жампилдорж, сын Ванджилдоржа, Тушэту-хан 1746—1760
 Цэдэндорж, сын Тубдандоржа, Эбугэн Тушэту-хан 1760—1795, 1795—1815
 Минжурдорж, сын Цэдэндоржа, Тушэту-хан 1795
 Ойдубдорж, сын Цэдэндоржа, Тушэту-хан 1815—1828
 Эрэнтэй, сын Ойдубдоржа, Тушэту-хан 1828—1830
 Цэрэндорж, сын Ойдубдоржа, Тушэту-хан 1830—1863
 Насанцогт, сын Цэрэндоржа, Тушэту-хан 1863—1900
 Дашням, праправнук Тубдандоржа, Тушэту-хан 1900—1912
 Доржсурэн Хоролжав, сын Дашняма, Тушэту-хан 1912—1922.

Административное деление аймака Тушэту-ханов

См. также 
 Дзасагту-хан
 Сайн-Нойон-хан
 Сэцэн-хан

Литература 
 Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной Монголии в XVII в. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1974. — 196 с.
 История Монгольской народной республики. Изд. 3-е. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1983. — 660 с.
 История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи / Пер. с монг., введ., комм. и прил. А. Д. Цендиной. — М.: Восточная литература РАН, 1999. — 255 с. — ISBN 5-02-018056-4
 Лубсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание») / Пер. с монг., введ., комм. и прил. Н. П. Шастиной. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1973. — 439 с.
 Скрынникова Т. Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI — начало XX века. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — 104 с. — ISBN 5-02-029353-9
 Цааджин Бичиг («Монгольское уложение»): Цинское законодательство для монголов 1627—1694 гг. Монгольский текст. / Введ., транслитерация монг. текста, пер. и комм. С. Д. Дылыкова. Ред. М. И. Гольман. — М.: Восточная литература РАН, 1998. — ISBN 5-02-017993-0
 Шара туджи: Монгольская летопись XVII века. / Сводный текст, пер., введ. и прим. Н. П. Шастиной. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957.

Монгольские ханы
Чингизиды
Монголия при империи Цин